Кубок Черногории по футболу 2014/2015 () — 9-й розыгрыш Кубка Черногории по футболу.

1/16 финала 
Участвовало 14 команд. Финалисты предыдущего кубка — команды «Ловчен» (из Цетинье) и «Младост» (из Подгорицы) — вступили в борьбу с 1/8 финала.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на fscg.me 
Статистика на soccerway.com 

2014/2015
Спорт в Черногории в 2014 году
Спорт в Черногории в 2015 году
Черногория
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году